FIBA’s 50 Greatest Players – to lista 50. najlepszych zawodników w historii rozgrywek Międzynarodowej Federacji Koszykówki – FIBA. Została ona sporządzona w 1991 roku, przez magazyn FIBA. FIBA posiada grupę międzynarodowych ekspertów koszykarskich, złożoną z trenerów koszykarskich, która wzięła udział w głosowaniu. Każdy z głosujących ekspertów mógł wybrać 25 zawodników.

25 punktów przyznawano za pierwsze miejsce w głosowaniu, 24 za drugie i analogicznie pozostałe. W rezultacie z powodu remisu wybrano 51 zawodników. Pochodzą oni z całego świata i spełnili wszelkie wymogi niezbędne do udziału w głosowaniu.

FIBA’s 50 Greatest All-Time Players (1991)

TOP 10 wyników głosowania na FIBA’s 50 Greatest All-Time Players (1991)

Zobacz też 

 Euroleague Basketball 2001–10 All-Decade Team
 50 Greatest Euroleague Contributors

Koszykówka
Koszykarskie nagrody i plebiscyty